Суходо́л — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Суходол — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Болгария 
 Суходол — в Бургасской области.
 Суходол — в Силистренской области.

Россия 
 Суходол — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Суходол — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Суходол — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Суходол — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Суходол — деревня в Беловском районе Курской области.
 Суходол — хутор в Тимском районе Курской области.
 Суходол — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Суходол — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Суходол — посёлок в Минусинском районе Красноярского края.
 Суходол — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Суходол — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Суходол — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Суходол — село в городском округе Большой Камень Приморского края.
 Суходол — посёлок городского типа в Сергиевском районе Самарской области.
 Суходол — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Суходол — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Суходол — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Суходол — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Суходол — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Суходол — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Суходол — посёлок станции в Алексинском районе Тульской области.
 Суходол — село в Чердаклинском районе Ульяновской области.

Украина 
 Суходол — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Суходол — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Суходол — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Суходол — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Суходол — село в Березанском районе Николаевской области.
 Суходол — село в Глуховском районе Сумской области.
 Суходол — село в Гусятинском районе Тернопольской области.

Реки 
 Суходол — во Владимирской области.
 Суходол — на юге Приморского края.
 Суходол — в Бековском районе Пензенской области.
 Суходол — в Дагестане.
 Суходол — река в Волгоградской области, приток Кумылги.

Другое 
 Суходол — элемент рельефа.
 «Суходол» — повесть Ивана Бунина (1911), в ней речь идет о селе Суходол Липецкой области.
 «Суходол» — российский фильм 2011 года, экранизация одноимённой повести Ивана Бунина.

См. также 
 Верхний Суходол — деревня в Тульской области
 Сухой Дол
 Суходольный